Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Pékin.

Faits marquants 
 On note les forfaits d'Andy Roddick n°9 et Richard Gasquet n°11 qui préfèrent se concentrer sur l'US Open. D'autres forfaits sont actés pour des problèmes de santé : Ivo Karlović (fièvre), Mario Ančić (mononucléose), et Jo-Wilfried Tsonga (rééducation du genou). Tous ces joueurs maintiennent leur participation à l'US Open qui se déroule une semaine plus tard.
 Il s'agit néanmoins de la compétition de tennis la plus relevée de l'histoire des Jeux olympiques avec la présence de 9 des 10 meilleurs joueurs mondiaux. Seul Roddick n°9 fait défaut.
 Pour la première fois, l'ATP décide d'attribuer des points pour le classement mondial pour cette compétition.
 Quatre têtes de série sont éliminées dès le . Il s'agit de David Ferrer, Andy Murray, Nicolás Almagro et Radek Štěpánek qui s'inclinent respectivement contre Janko Tipsarević, Lu Yen-hsun, Gaël Monfils et Michaël Llodra.
 Rafael Arevalo, du Salvador, invité grâce à la Commission tripartite d'invitations (deux places étaient disponibles) réussit l'exploit de passer un tour après sa victoire contre le Coréen Lee Hyung-taik,  mondial, et gagne l'honneur d'affronter le Suisse et  mondial Roger Federer face à qui il s'incline en toute logique. Avant l'événement, il n'avait réussi qu'à battre un  mondial (Marcel Granollers), en 2012. Ce sont toujours ses deux meilleures victoires, du point de vue du classement.
 Le  mondial Roger Federer est battu en quarts de finale par James Blake et quitte pour la troisième fois le tournoi de simple messieurs des Jeux olympiques sans avoir apporté de médaille à la Suisse.
 Le  mondial Novak Djokovic quitte le court en larmes après sa défaite contre Rafael Nadal, au terme d'un match intense de plus de deux heures.
 James Blake s'estime victime d'une faute d'arbitrage lors de sa demi-finale contre Fernando González à 9-8 pour l'Américain dans le troisième set. Il effectue un passing-shot sur le premier point du jeu de service de González, qui effleure, sans être dévié, la raquette du Chilien avant de sortir. Si tel est le cas, le point aurait dû lui être accordé, mais le juge de chaise n'a rien constaté et accorde le point à González sur la foi de ce dernier qui prétend ne pas avoir senti la balle toucher sa raquette. Blake s'incline finalement 11 jeux à 9 après avoir eu trois balles de match sur le service adverse à 6-5 (0-40) dans le dernier set. Il a sauvé quatre balles de match avant d'échouer sur la cinquième avec un retour dans le filet. Sur les images au ralenti, on peut voir la balle toucher la raquette ce qui donne raison à Blake, mais il est difficile de savoir si la balle a été déviée et encore moins si González l'a sentie.
 Le  mondial Rafael Nadal décroche la médaille d'or dès sa première participation aux Jeux olympiques et devient pour la première fois de sa carrière  mondial grâce à sa victoire aux Jeux Olympiques.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique
 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008